Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2009 vond plaats van 3 tot en met 11 oktober 2009 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 13e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Janković was als achtste geplaatst. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

Ook de als eerste geplaatste Dinara Safina had de tweede ronde als eindstation.

Het zesde reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als twaalfde geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska in twee sets. Koeznetsova wist voor de tweede keer het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de derde van 2009.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Vier speelsters met "bye" 
* Wegens overlappende datum kregen devier halvefinalistes van het toernooi van Tokioeen bye voor de eerste ronde:

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=14
| RD1-team1= Marion Bartoli
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Agnieszka Radwańska
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=6
| RD1-team3= Svetlana Koeznetsova
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=13
| RD1-team4= Nadja Petrova
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=12
| RD2-team1= Agnieszka Radwańska
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Svetlana Koeznetsova
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Caroline Wozniacki was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Medina Garrigues speelde samen met haar landgenote Virginia Ruano Pascual – dit team kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de kwartfinale.

Het als vijfde geplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Russische koppel Alla Koedrjavtseva en Jekaterina Makarova in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peng twee.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2009
Peking